Massari oder Massary ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Massari (Sänger) (* 1981), libanesischer R&B-Sänger
 Claudia Massari (* 1966), deutsch-italienische Eiskunstläuferin
 Ettore Massari (1883–1959), italienischer Turner
 Fritzi Massary (1882–1969), österreichische Schauspielerin
 Giovanni Massari († 1925), US-amerikanischer Gewerkschafter
 Giorgio Massari (1687–1766), italienischer Architekt
 Giuseppe Massari (1821–1884), italienischer Schriftsteller
 Lea Massari (* 1933), italienische Schauspielerin.

Siehe auch:
 Reichle & De-Massari